Miha Rebolj (né le  à Jesenice en Yougoslavie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1997 au HK Jesenice dans le championnat slovène. Il a ensuite évolué en Extraliga, en SM-Liiga, en Serie A. En 2004, il revient au HK Jesenice. En 2006, son club intègre le Championnat d'Autriche de hockey sur glace.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales séniors depuis 1995. En 1997, il est élu meilleur défenseur des mondiaux du groupe C.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1996-1997 || HK Jesenice ||Ligue Slovène||  ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1997-1998 || HK Jesenice ||Alpenliga||  ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1997-1998 || HK Jesenice ||Ligue Slovène||  ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1998-1999 || HK Jesenice ||Alpenliga||  ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1999-2000 || HC Sparta Prague || Extraliga || 20|| 2|| 0|| 2|| 12||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1999-2000 || HC Berounští Medvědi || 1.liga || 4|| 0|| 1|| 1|| 6||    ||    ||    ||    ||    
|-
|rowspan=2|2000-2001 || HC Karlovy Vary || Extraliga || 22|| 0|| 1|| 1|| 14||    ||    ||    ||    ||    
|-
|HC Sparta Prague || Extraliga || 20|| 1|| 2|| 3|| 26||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2001-2002 || SaiPa Lappeenranta || SM-liiga || 12|| 0|| 1|| 1|| 8||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2001-2002 || Graz 99ers || OËL || 26|| 3|| 17|| 20|| 58||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2002-2003 || HK Jesenice ||Ligue Slovène||20||9||14||23||20||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2002-2003 || HK Jesenice ||Coupe continentale||24||13||11||24||32||5||0||0||0||0 
|-
|2003-2004 || Brunico || Serie A || 20|| 4|| 4|| 8|| 26|| 6|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
|2003-2004 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga || 8|| 0|| 0|| 0|| 4||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2003-2004 || HC Slovan Ústí nad Labem || 1.liga || 3|| 0|| 0|| 0|| 2||    ||    ||    ||    ||    
|-
|-
|2004-2005 || Brunico || Serie A || 36|| 5|| 8|| 13|| 12||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2004-2005 || HK Jesenice ||Ligue Slovène||10||1||1||2||8||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2005-2006 || HK Jesenice ||Ligue Slovène||20||9||14||23||20||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2005-2006 || HK Jesenice ||Interliga||19||5||0||5||12||6||2||2||4||45 
|-
|2005-2006 || HK Jesenice ||Coupe continentale||3||0||1||1||27||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2006-2007 || HK Jesenice || OËL || 56|| 0|| 7|| 7|| 100||    ||    ||    ||    ||   
|-
|2006-2007 || HK Jesenice ||Ligue Slovène||2||0||0||0||2||    ||    ||    ||    ||     
|-
|2007-2008 || HK Jesenice || OËL || 44|| 1|| 8|| 9|| 46||5||1||1||2||0
|-
|2007-2008 || HK Jesenice ||Ligue Slovène||  ||    ||    ||    ||    ||8||2||3||5||6
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || EBEL || 52|| 2|| 3|| 5|| 42|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|- 
| 2008-2009 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || ||6 ||1 ||0 || 1|| 6
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || EBEL || 48|| 2|| 4|| 6|| 50|| || || || || 
|- 
| 2009-2010 || HK Jesenice || Ligue Slovène ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||6 ||0 ||0 ||0 ||6

Notes et références 

Naissance en septembre 1977
Naissance à Jesenice
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du HC Litvínov
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du Graz 99ers
Joueur du HC Val Pusteria
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Berounští Medvědi